

Кирилловка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область

Кирилловка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Кирилловка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Кирилловка — присілок, Люберецький міський округ, Московська область

Див. також 
 Кирилівка